WWE SmackDown Tag Team Championship (em português: Campeonato de Duplas do SmackDown) é um campeonato mundial de duplas de luta profissional criado e promovido pela promoção americana WWE, defendido na divisão da marca SmackDown. É um dos dois campeonatos masculinos de duplas principais da WWE, juntamente com o Campeonato de Duplas do Raw no Raw. Os atuais campeões são The Usos (Jey Uso e Jimmy Uso), que estão em seu quinto reinado, tanto em equipe quanto individualmente, que também é o reinado mais longo do título. The Usos são reconhecidos como os Campeões Indiscutíveis de Duplas da WWE, pois detêm simultaneamente os Campeonatos de Duplas do Raw e do SmackDown.

Revelado em 23 de agosto de 2016, episódio do SmackDown, foi criado para ser o título de contrapartida do então Campeonato de Duplas da WWE, que se tornou exclusivo do Raw como resultado do draft da WWE de 2016. Esse título foi posteriormente renomeado após a coroação dos inaugurais Campeões de Duplas do SmackDown, Heath Slater e Rhyno.

História 

Em julho de 2016, a WWE reintroduziu a extensão da marca em que a promoção novamente dividiu seus lutadores entre as marcas Raw e SmackDown, onde os lutadores são designados exclusivamente para atuar; a primeira divisão da marca terminou em agosto de 2011. Durante o draft de 2016, os atuais Campeões de Duplas da WWE The New Day (Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods) foram convocados para o Raw, deixando o SmackDown sem um título de duplas. Ao longo do mês seguinte, o gerente geral do SmackDown, Daniel Bryan, afirmou que queria construir a divisão de duplas antes de introduzir um campeonato. Imediatamente após o SummerSlam no episódio de 23 de agosto de 2016 do SmackDown Live, Bryan e o comissário do SmackDown Shane McMahon apresentaram o Campeonato de Duplas do SmackDown (o título de Raw foi posteriormente renomeado). Um torneio de oito equipes foi então programado para determinar os campeões inaugurais, culminando em uma partida final no Backlash em 11 de setembro de 2016. A equipe de Heath Slater e Rhyno derrotou The Usos (Jey Uso e Jimmy Uso) na final do torneio para se tornar os campeões inaugurais. Em 2019, o antigo território de desenvolvimento da WWE, o NXT, tornou-se a terceira grande marca da promoção quando foi transferida para a USA Network em setembro, tornando o Campeonato de Duplas do NXT o terceiro título de duplas masculina na WWE.

Quando os cinturões foram introduzidos, eles apresentavam o mesmo design físico do Campeonato de Duplas do Raw, com as diferenças sendo que as tiras de couro eram azuis em oposição ao preto original do primeiro e as placas eram de prata em oposição ao bronze original do primeiro. O design do cinturão do Campeonato de Duplas do Raw foi atualizado em 19 de dezembro de 2016, com placas de prata nas tiras vermelhas para deixar os dois conjuntos de títulos mais alinhados. Enquanto todos os outros cinturões de campeonato da WWE foram atualizados para apresentar placas laterais personalizáveis ​​para os logotipos do campeão, os títulos de tag do Raw e SmackDown e o Campeonato 24/7 da WWE são os únicos cinturões de campeonato na promoção que não possuem esse recurso.

Torneio inaugural

Histórico de designação de marca 
Como o próprio nome indica, o campeonato foi estabelecido para a marca SmackDown. No entanto, o título ainda é elegível para mudar de marca durante o WWE Draft.

Reinados 

Depois de vencer o Raw Tag Team Championship em 20 de maio de 2022, episódio do SmackDown, The Usos são reconhecidos como os Undisputed WWE Tag Team Champions.Em 13 de janeiro de 2022, no total, havia 26 reinados entre 16 equipes compostas por 30 campeões individuais e uma vaga. A equipe de Heath Slater e Rhyno foram os campeões inaugurais. Kofi Kingston e Xavier Woods do New Day têm mais reinadoscom sete, tanto como equipe quanto individualmente, e seu sétimo é o reinado mais curto para o título em 3 dias (2 dias reconhecido pela WWE); durante seus primeiros seis reinados, Big E também foi reconhecido como campeão sob a Regra Freebird. Os Usos (Jey Uso e Jimmy Uso) têm o reinado singular mais longo em + dias para seu terceiro reinado, e eles têm o reinado combinado mais longo em mais de + dias. O campeão mais velho é Shane McMahon, conquistando o título aos 49 anos, enquanto o mais novo é Dominik Mysterio quando o conquistou aos 24.

Os Usos (Jey Uso e Jimmy Uso) são os atuais campeões em seu quinto reinado, tanto em equipe quanto individualmente. Eles conquistaram os títulos ao derrotar os campeões anteriores, Rey Mysterio e Dominik Mysterio, em 18 de julho de 2021 em Fort Worth, Texas, durante o pré-show do Money in the Bank. Depois de vencer o Campeonato de Duplas do Raw em 20 de maio de 2022, episódio do SmackDown, The Usos são reconhecidos como os Campeões Indiscutíveis de Duplas da WWE.

Ver também 

Lista dos atuais campeões na WWE

Notas 

 Durante seus primeiros seis reinados, Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods foram reconhecidos como campeões sob a Regra Freebird, mas durante seu sétimo reinado, apenas Kingston e Woods foram reconhecidos como campeões, pois Big E foi separado da equipe como resultado. do Draft 2020 da WWE.

Ligações externas 
 

Campeonatos da WWE